Dongo kan syfta på:

 Dongo – ett andeväsen hos Songhayfolket i Västafrika
 Dongo, Italien, kommun i Lombardiet, Italien